Пети океан е бутикова българска марка бира, която се произвежда от компанията „Пети океан“ ООД, София.

Бирата се произвежда в ограничени количества, не се бутилира и се предлага като наливна в столични заведения или се разпространява в страната в специални мобилни апарати за доферментация.

„Пети океан“ е нефилтрирана и непастьоризирана бира, поради което е известна и като „жива бира“, с характерни вкус, аромат и наситен кехлибарен цвят със златист оттенък.

История 
Поради големия интерес към жива бира фирмата производител разработва мобилни апарати за доферментация с цел тя да стигне до по-широк кръг потребители. В началото на 2007 г. „Пети океан“ започва продажби на жива бира по тази технология в България, като чрез специализиран транспорт се извършват доставки на жива бира в цялата страна.

Производство 
„Пети океан“се прави от вода, малц, хмел и мая, без никакви стабилизатори и консерванти. В малцовата мелница се смила малц, който впоследствие се разтваря във вода. Полученият разтвор се вари във варилен съд с добавяне на хмел. След 7 часа варене готовата пивна мъст се преточва във ферментационен съд и се добавят бирени дрожди (мая). Там течността ферментира в продължение на седем дни, след което се преточва в друг съд за доферментация. След 21 дни живото пиво е готово за консумация.

Външни препратки 
 Официален уебсайт на „Пети океан“
 „Пети океан“ ООД – София

Българска бира
Пивоварни компании в София